Schwabsdorf ist der Name folgender Orte:

 Schwabsdorf (Bad Sulza), Ortsteil der Stadt Bad Sulza, Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Schwabsdorf (Wiegendorf), Ortsteil der Gemeinde Wiegendorf, Landkreis Weimarer Land, Thüringen